Carol 2. (15. oktober 1893 – 4. april 1953) var konge af Rumænien fra 1930 til 1940.

Han var ældste søn af kong Ferdinand 1. og blev afsat som tronfølger og gik i eksil på grund af sit skandaløse forhold med sin elskerinde Magda Lupescu. Hans femårige søn Mihai blev konge i 1927.

I 1930 vendte Carol uventet tilbage til Rumænien og overtog tronen. Efter flere års politiske intriger samlede han al politisk magt. Men han måtte flygte i 1940, efter at Rumænien havde tabt det nordlige Transsylvanien, Bessarabien og sydlige Dobrogea til nabolandene. General Ion Antonescu overtog magten, og Mihai blev konge for anden gang.

Carol giftede sig med Magda Lupescu i Rio de Janeiro i 1947.

Se også 
 Rumæniens historie
 Kongeriget Rumænien
 Rumæniens konger
 Huset Hohenzollern

Anetavle

Litteratur

Eksterne henvisninger 

 Kong Carol 2. på Den rumænske kongefamilies officielle hjemmeside 

Huset Hohenzollern
Konger af Rumænien
Ortodokse monarker
Monarker der har abdiceret